Redlichia — род трилобитов из семейства Redlichiidae отряда редлихиид (Redlichiida). Окаменелости различных видов обнаружены в морских отложениях по всему миру, останки встречаются в нижнем кембрии (тойонский ярус) Китая, Кореи, Пакистана, Гималаев, Ирана, Испании, южной Сибири и Антарктиды, а также в морских слоях среднего кембрия (ордианский ярус) Австралии.

Таксономия 
Redlichia первоначально были описаны как род Hoeferia в 1899 году. Однако оказалось, что это имя уже было дано Биттнером (Bittner) одному из видов двустворчатого моллюска, что делает его недопустимым младшим омонимом. В 1902 году Коссманн переименовал род в Hoeferia Redlich, а в 1899 году — в Redlichia, по имени Карла Редлиха (Karl Redlich), впервые описавшего трилобитов из кембрия Индии.

Названия , , и  считаются синонимами Redlichia.

Виды 

Типовой вид Redlichia noetlingi встречается в морских слоях нижнего кембрия в западном Пакистане. Другие виды найдены в Азии — Redlichia chinensis из нижнего кембрия Китая и Redlichia nobilis из нижнего кембрия Южной Кореи.

Некоторые из видов, которые были первоначально отнесены к Redlichia, были позже перемещены в другие роды:
 R. blanckenhorni = Redlichops blanckenhorni
 R. finalis = Redlichaspis finalis
 R. nakamurai = Neoredlichia nakamurai
 R. walcotti Lu, 1941= Archaeops lui
 R. walcotti Mansuy, 1912= Saukandiops walcotti
 R. cf. walcotti Saito, 1934= Latiredlichia saitoi

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Трилобиты
Трилобиты кембрийского периода